Малехів
 Малехів (Новий Розділ)